Йоханнес Теодор Луи Плёгер (; 3 апреля 1922, Фредериксберг — 4 февраля 1991, Фредериксберг) — датский футболист, правый нападающий. Брат другого известного футболиста, Хенрика Плёгера.

Карьера 
Йоханнес Плёгер родился в городе Фредериксберг на Йоргенсенс, 16. Чуть позже семья переехала в дом номер 38 на улице Вилькенсвей. Плёгер начал карьеру в возрасте 11 лет в клубе «Фредериксберг». В 1934 году он перешёл в молодёжный состав клуба «Фрем», в котором в 1937 году забил решающий гол в финале молодёжного кубка страны. С 17 лет Плёгер начал играть за основной состав команды, дебютировав 18 августа в матче с «Фремад Амагер» (4:6). Он выступал за Фрем на протяжении 10 лет, поучаствовав в 164 матчах и забив 101 гол. Йоханнес выиграл с клубом два чемпионата страны и три Кубка Копенгагена, при этом в двух финалах из трёх Плёгер забивал голы.

После Олимпиады 1948 года Плёгер, как и несколько его партнёров по сборной, уехал в Италию в клуб «Ювентус». При этом датский футболист был предметом интереса и другого итальянского клуба, «Милана». Он даже дал слово «россонери» о том, что подпишет с ними контракт. Но всё же Йоханнес стал игроком «Старой Синьоры». Перейти туда его убедил игрок этого клуба Йон Хансен. При этом Йоханнес стал альтернативной целью туринцев: «Юве» первоначально нацелился на Карл Оге Праста, но переговоры зашли в тупик, и клуб взял его одноклубника Плёгера. Сумма трансфера составила 30 млн лир. Чтобы не испортить отношения с миланцами, президент «Ювентуса» Джанни Аньелли даже позвонил президенту шведского ФИАТа, чтобы тот поспособствовал переходу в стан «россонери» Гуннара Нордаля, имевшего договорённость с туринцами. Он дебютировал в составе клуба 9 января 1949 года в матче с «Лацио» (4:1), где сразу же забил гол. Он принял участие в 16 матчах за клуб и забил 1 мяч. Причиной такого малого количества матчей стала непривычная для Плёгера роль на поле: он привык играть на фланге нападения, но там твёрдым игроком основы был Эрнесто Муччинелли, а Йоханнеса ставили в центр атаки. Предполагалось, что он будет партнёром по центру нападения вместе с Джампьеро Бониперти, но с этой ролью датчанин не справился.

Летом 1949 года Плёгер был продан в «Новару». Там он сыграл в 22 матчах и забил 6 голов. В 1950 году Плёг возвратился в Турин, став игроком «Торино». Вместе с ним в клуб пришёл другой участник Олимпиады Челль Росен. Он дебютировал в составе команды 10 сентября 1950 года в матче с «Падовой» (2:1). 21 января 1951 года он забил первый мяч за клуб в матче с той же «Падовой» (2:2). Всего за клуб он принял участие в 25 матчах и забил 2 гола. В 1951 году датчанин стал игроком «Удинезе». Там форвард выступал три сезона, сыграв в 75 матчах и забив 8 голов. В 1954 году Плёгер завершил карьеру и возвратился в Данию. Он работал продавцом и директором по продажам в компании SIMO. Позже он вместе с женой владел магазинчиком «Вино и табак».

Достижения 
 Обладатель Кубка Копенгагена: 1940, 1943, 1946
 Чемпион Дании: 1940/1941, 1943/1944

Личная жизнь 
Плёгер был женат. Супруга — Йютта, в девичестве Кристиансен (2 ноября 1924—12 мая 2012). У них была дочь Анне-Мари (родилась 31 июля 1953); у неё родились трое мальчиков.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на enciclopediadelcalcio.it 
 Профиль на dbu.dk 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Фрем»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Новара»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Удинезе»
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1948 года